Elia Bastianoni (1991) – calciatore italiano
 Francesco Bastianoni (1960) – disegnatore e illustratore italiano
 Giancarlo Bastianoni (1940) – attore e stuntman italiano
 Stefano Bastianoni (1956) – politico italiano